El término acetato de plomo puede referirse, en esta enciclopedia:

 al acetato de plomo(II) (diacetato de plomo), Pb(CH3COO)2
 al acetato de plomo(IV) (tetraacetato de plomo), Pb(CH3COO)4

plomo
Compuestos de plomo